Roman Horák, né en 1969, est un joueur de hockey sur glace tchèque, père du suivant.
 Roman Horák, né en 1991, est un joueur de hockey sur glace tchèque, fils du précédent.